Gezichtbehandeling, in de huidverzorging
Facial (seksuele handeling), een seksuele handeling
Gelaat, de voorkant van het hoofd